Wladimir Nabokow () ist der Name folgender Personen:
 Wladimir Dmitrijewitsch Nabokow (1870–1922), russischer Jurist, Journalist und liberaler Politiker
 Wladimir Wladimirowitsch Nabokow, bekannter unter der englischen Variante Vladimir Nabokov (1899–1977), russisch-amerikanischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Schmetterlingsforscher